A Seleção dos Emirados Árabes Unidos de Hóquei no gelo representa os Emirados Árabes Unidos nas competições oficiais da IIHF. Atualmente não participa do Campeonato Internacional de Hóquei no Gelo  e ainda não estão no ranking mundial da Federação Internacional de Hóquei no Gelo.

Emirados Árabes Unidos
Desporto dos Emirados Árabes Unidos